Spionen kan avse:

Spionen (film, 1911) – en svensk film från 1911 i regi av Otto Høy
 Spionen (film, 1928) – en tysk stumfilm från 1928 i regi av Fritz Lang, originaltitel Spione
 Spionen (film, 2019) – en norsk verklighetsbaserad film om den norska skådespelerskan Sonja Wigert, originaltitel Spionen
 Spionen (deckare) – en Homandeckare från 2007 av Jan Mårtenson